tátorján, Crambe növénynemzetség
 A nemzetségbe sorolt növények magyar nevének része a „tátorján”; e növények listája a nemzetségről szóló szócikkben olvasható. 
 tátorján, Crambe tataria növényfaj